Der Marines Football Club (), bis Saisonende 2021/22 als Marines Eureka Football Club () bekannt, ist ein thailändischer Fußballverein aus Rayong, der in der Thai League 3 (Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 2011 gegründet und startete in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Die erste Saison spielte der Verein in der Region Bangkok. 2012 wechselte man die Region und spielte fortan bis 2015 in der Central/East-Region. 2016 startete man in der East-Region. Nach der Ligareform 2017 spielte man in der Thai League 4, ebenfalls in der East-Region. Nachdem man 2017 die Saison als Vizemeister beendet hatte, stieg man in die Thai League 3 auf. Die erste Saison in der Upper-Region verlief wenig erfolgreich. Man wurde 13. und damit Vorletzter der Liga. Die Saison 2019 wurde der Club 13. der Liga und musste somit den Weg in die Viertklassigkeit antreten.

Erfolge 
 Thai League 4 – East
 2017 – 2. Platz 
 Regional League Division 2 – Central/East
 2014 – 2. Platz
 Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.)
 2006 – Sieger
 2009 – Sieger

Stadion 
Die Heimspiele werden im Navy Stadium () in Sattahip ausgetragen. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Es verfügt nur über eine Kurve. Die andere Kurvenseite ist offen. Dort befindet sich die Stadionanzeige. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 6.000 Zuschauern und ist überdacht. Eigentümer ist die Königlich-thailändische Marine.

Spielstätten

Aktueller Kader 
Stand: 2. Februar 2023

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Marines FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Marines FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Marines FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Marines Eureka, FC
Gegründet 2011
Sport (Rayong)